AS GNN (de l'acrònim en francès Garde Nationale Nigérienne), club de futbol de la ciutat de Niamey, al Níger
 Guàrdia Nacional i Nòmada, força armada del Txad
 Genome News Network, diari digital especialitzat en genòmica i medicina
 Gnn també és l'abreviatura de la gunningita, mineral de la classe dels sulfats